Супру́га — діалектна назва супряги.
 Супру́га — рідковживане позначення дружини, жінки, подружжя.

Див. також 
 СУПРУГА (Союз українських приватних урядників Галичини) — професійна організація українських приватних службовців у Галичині, що існувала в 1914—1939 рр.

Примітки